Caudatoscelis är ett släkte av bönsyrsor. Caudatoscelis ingår i familjen Amorphoscelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bönsyrsor
Caudatoscelis